Ната́лия Влади́мировна Житко́ва (род. 25 декабря 1978, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.

Биография 
Наталия Житкова родилась 25 декабря 1978 года в Ленинграде. Отец — подводник, мать по профессии архитектор.

Окончила английскую школу и свободно говорит на английском.

В 2001 году окончила Школу-студию МХАТ имени А. П. Чехова (курс А. Н. Леонтьева) и была приглашена в труппу московского театра Et Cetera под руководством А. А. Калягина.

Роли в театре 
 «Моя fair леди» Ф. Лоу — Цветочница
 «Король Убю» А. Жарри — Болеслава
 «Тайна тетушки Мэлкин» А. А. Милна — Принцесса Камилла
 «Лекарь поневоле» Ж.-Б. Мольера — Зрительница

Фильмография

Ссылки 
 
 
 Театр Et Cetera п/р А. Калягина
 Наталия Житкова в ruskino.ru

Выпускники Школы-студии МХАТ